В лингвистике язык без времени — это язык, в котором нет грамматической категории времени: прошедшего, настоящего, будущего времени и т. д. Такие языки могут ссылаться на время или временные промежутки, но делают это через лексические средства, такие как: слова, указывающие на моменты времени (вчера, сегодня, год назад), наречия, глаголы, комбинацию вида и модальности. Примерами таких языков являются бирманский, дирбал, китайский, малайский (включая индонезийский), и, согласно некоторым теориям, гренландский и гуарани.

Китайский язык 
В китайском языке глаголы не изменяются по временам, как в русском: «ходил, хожу, буду ходить». Вместо изменения глаголов по временами в китайском языке для указания на время, в котором произошло событие, используют специальные слова, например, «сегодня», «завтра», «на прошлой неделе»:
 明天我去北京。- Míng tiān wǒ qù běi jīng.
 Завтра день я уехать Пекин (дословный перевод)
 Завтра я уеду в Пекин. (литературный перевод)

С другой стороны, употребление неизменяемых по временам глаголов в очень коротких предложениях, которые лишены контекста, в большинстве случаев приводит к недопониманию между говорящими. Так, если не указать ни времени, ни других глагольных меток (завершённости, незавершённости, действительности, длительности, ограниченности по времени и т. д.), нижеприведённое предложение можно толковать по-разному:
 我去北京。- Wǒ qù běi jīng.
 я уехать Пекин (дословный перевод)
 Я обычно езжу в Пекин. (литературный перевод)
 Я ездил в Пекин. (литературный перевод)
 Я иду в Пекин. (литературный перевод)
В таких многозначных случаях по умолчанию чаще всего принимается первый вариант перевода — так называемое «привычное (действие в привычке у говорящего) толкование не отмеченных глаголов».

Гренландский язык 
Будущее время в гренландском языке не маркируется; для выражения значения будущности используется три стратегии.

 Суффиксы, выражающие когнитивное состояние, направленное на будущие действия:
 Ilimaga-ara aasaq manna Dudley qujanar-tor-si-ffigi-ssa-llugu
 ожидать-I/3p/IND лето это Дадли быть.весёлым-cn-получать.от-ожидать-CONTEMPORATIVE/3p
 «Я собираюсь повеселиться с Дадли этим летом».

 Начинательные суффиксы, благодаря которым предельные глаголы в изъявительном наклонении могут нести значение уже начавшихся действий:
 Aggiuti-ler-para
 приносить-начинать-I/3p/IND
 «Я начал(а) приносить это».

 Наклонения, маркирующие глагол значением пожелания или просьбы:
 Qimmi-t nirukkar-niar-nigik
 собака-PL кормить-пожалуйста-мы/их/IMP
 «Позволь нам покормить собак, пожалуйста».

Примечания

Литература 
 
 
 

Лингвистическая типология